Oberbreidenbach ist

 Ober-Breidenbach, Stadtteil von Romrod, Vogelsbergkreis, Hessen
 Oberbreidenbach (Lindlar), Weiler der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, 
 Oberbreidenbach (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Breidenbach